Футбольная национальная лига () — второй по значимости футбольный дивизион Чехии. В соревновании участвуют 16 клубов. Играют два круга, всего 30 туров. Победитель выходит в Первую лигу, команды, занявшие 2-е и 3-е места играют переходные матчи с командами, занявшими 14-е и 15-е места в Первой лиге. Две последние команды выбывают, в зависимости от территориальной принадлежности, либо в Богемскую лигу, либо в Моравско-силезскую; вместо них приходят победители той и другой нижестоящих лиг.

Статистика по сезонам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии

 
Чехия